Lechenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Lechenbach (Forst), Ortsteil der Ortsgemeinde Forst, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Lechenbach (Arbesbach), linker Zufluss des Arbesbachs bei Strallegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lechenbach (Grubbach), linker Zufluss des Grubbachs bei Dirnbach, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Lechenbach (Trautmannsdorfer Bach), rechter Zufluss des Trautmannsdorfer Bachs bei Blödenbach, Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Lochenbach (Begriffsklärung)